El título Belleza Negra (originalmente en inglés Black Beauty) puede referirse a:

 Black Beauty (1877), novela escrita por la británica Ana Sewell, que ha sido traducida en castellano como "Azabache", o "Belleza Negra";
 Black Beauty (1933), película estadounidense dirigida por Phil Rosen;
 Belleza Negra (1987), película animada australiana dirigida por Geoff Collins, adaptación de la novela de Sewell; o
 Black Beauty (1994), película británica/estadounidense dirigida por Caroline Thompson, también adaptación de la novela de Sewell.
 Black Beauty (2014), canción de la cantante Lana Del Rey
 Black Beauty (2020), película estadounidense